

Cinema 
 The Hitchhiker – film del 1933 diretto da Arvid Gillstrom
 The Hitchhiker – film del 2007 diretto da Leigh Scott

Televisione 
 I viaggiatori delle tenebre (The Hitchhiker) – serie televisiva statunitense